Винсент Каймер (; род. , Майнц) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2020).

Биография 
В шахматы научился играть в возрасте пять лет. Представлял Германию на юношеских чемпионатах Европы по шахматам и на юношеских чемпионатов мира по шахматам в различных возрастных группах. В 2015 и в 2017 годах в составе сборной Германии выигрывал командные чемпионаты Европы по шахматам среди юношей в возрастной группе до 18 лет. В 2018 году выиграл главный турнир шахматного фестиваля «Grenke Chess Open» в Карлсруэ.

В сентябре 2021 года в Рейкьявике выиграл серебряную медаль в личном чемпионате Европы по шахматам.

За успехи в турнирах Международная шахматная федерация (ФИДЕ) в 2017 году удостоила Каймера звания международного мастера (IM), а три года спустя — звания международного гроссмейстера (GM).

В конце декабря 2022 года в Алма-Ате на Чемпионате мира по рапиду и блицу занял второе место в турнире по рапиду.

Изменения рейтинга 

Есть свой аккаунт на шахматной платформе lichess https://lichess.org/@/VincentKeymer2004.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Винсента Каймера на сайте 365chess.com
 Выступления Винсента Каймера на чемпионате мира среди юниоров 2017 года
 Выступления Винсента Каймера в командных чемпионатах Европы среди юношей до 18 лет
 Выступления Винсента Каймера в личных чемпионатах Европы
 Выступления Винсента Каймера в Кубках Митропы

Шахматисты Германии